Il singolare del torneo di tennis South African Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Martin Sinner che ha battuto in finale Guillaume Raoux 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lionel Roux (quarti di finale)
 Jeremy Bates (semifinali)
 Martin Sinner (campione)
 Jakob Hlasek (secondo turno)

 Byron Black (semifinali)
 Jörn Renzenbrink (quarti di finale)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Guillaume Raoux (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1995
ATP Tour 1995